Dimetopia anisocarpa är en flockblommig växtart som beskrevs av Porphir Kiril Nicolai Stepanowitsch Turczaninow. Dimetopia anisocarpa ingår i släktet Dimetopia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
anisocarpa